

Codici 
 ACY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto municipale di Atlantic City/Bader Field, Atlantic City (New Jersey), Stati Uniti
 acy – codice ISO 639-3 della lingua araba cipriota

Geografia 
 Acy – comune dell'Aisne (Francia)
 Acy-en-Multien – comune dell'Oise (Francia)
 Acy-Romance – comune delle Ardenne (Francia)